Elmwood Park Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Elmwood Park Historic District (Pennsylvania), NRHP-Nr. 88000449
 Elmwood Park Historic District (South Carolina), NRHP-Nr. 91000529